Bögjävlar kan syfta på:

 Bögjävlar (film) – en svensk film från 1977
 Bögjävlar (bok) – en svensk debattbok från 2007